Народни комесаријат унутрашњих послова () може бити:
 Народни комесаријат унутрашњих послова СССР
 Народни комесаријат унутрашњих послова РСФСР
 Народни комесаријат унутрашњих послова БССР
 Народни комесаријат унутрашњих послова УССР
 Народни комесаријат унутрашњих послова ЛССР